Лы́сая — распространённый топоним славянского происхождения (см. также Лысая Гора и Лысая гора). Известен как ороним в фольклоре многих европейских народов (см. статью о Лысой горе из преданий и сказок).

Гора

Белоруссия 
 Лысая — в Минской области.

Россия 
 Лысая — вершина на Главном водоразделе горного хребта Сихотэ-Алинь в Приморском крае.
 Лысая — вершина Партизанского хребта (Сихотэ-Алинь).
 Лысая — высшая точка гор Пржевальского (Сихотэ-Алинь).
 Лысая — на Кольском полуострове у южного берега озера Кильдинского, в 10 км к юго-востоку от Мурманска.
 Лысая — отдельно стоящая гора в Адлерском районе г. Сочи (2111,3 м), у хребта Аибга, юго-восточнее горы Каменный Столб

Северный Кавказ
 Лысая — в Абинском районе Краснодарского края к западу от станицы Шапсугская.
 Лысая — в Абинском районе Краснодарского края к юго-западу от станицы Эриванская (Главный Кавказский хребет).
 Лысая — в Абинском районе Краснодарского края к северо-западу от посёлка Новый (Скалистый хребет?).
 Лысая — в Апшеронском районе Краснодарского края, к юго-западу от села Гуамка (Скалистый хребет).
 Лысая — в Апшеронском районе Краснодарского края, к юго-западу от хутора Травалёв.
 Лысая — в Карачаево-Черкесии, к северо-западу от города Теберда (Боковой Кавказский хребет).
 Лысая — в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края, к юго-востоку от станицы Пятигорская (Пастбищный хребет?).
 Лысая — в Ставропольском крае, одна из 17 останцовых магматических (палеовулканических) гор Пятигорья.
 Лысая — в Туапсинском районе Краснодарского края, к юго-востоку от села Молдовановка (Главный Кавказский хребет).
 Лысая — в Туапсинском районе Краснодарского края, к северу от посёлка Тюменский (Главный Кавказский хребет).
 Лысая — в Туапсинском районе Краснодарского края, к востоку от посёлка Горный (Главный Кавказский хребет).
 Лысая — в Туапсинском районе Краснодарского края, к северо-востоку от аула Большое Псеушхо (Главный Кавказский хребет).
 Лысая — в Туапсинском районе Краснодарского края, к востоку от села Кроянское.
 Лысая — в Урупском районе Карачаево-Черкесии, к востоку от села Курджиново (Скалистый хребет).
 Лысая — на юге города Владикавказа в Северной Осетии (Лесистый хребет).

Прочее 
 Лысая — река в Елизовском районе Камчатского края (РФ).

См. также 
 Лысая-Новороссийская — гора на севере города Новороссийска (РФ).



Примечания 

Страницы значений:Географические объекты